Ба́нино — деревня в Макаровском сельском округе Судоверфского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области .

Деревня расположена в окружении лесов с северной стороны железной дороги Рыбинск—Сонково к западу от станции Просвет. К востоку, с другой стороны от железной дороги расположены слившиеся  деревни Харитоново и Архарово. Юго-западнее деревни Башарово, с той же стороны железной дороги, и с противоположной стороны Каботово. Просёлочная дорога от Банино ведет на восток к станции Просвет, а там на север к автомобильной дороге Рыбинск—Глебово, которая проходит севернее железной дороги .    

На 1 января 2007 года в деревне числилось 2 постоянных жителя . Почтовое отделение Харитоново обслуживает в деревне Банино 16 домов. Улицы не именуются .

Примечания 

 

Населённые пункты Судоверфского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области
Коровка (приток Черёмухи)